Геннадий Никитович Чиликин (1924, Калуга — 1989, там же) — советский государственный деятель.

Биография 
С августа 1941 года воевал разведчиком на фронтах Великой Отечественной войны — Центральном, Калининском, 2-м Прибалтийском, 1-м и 4-м Украинских; был трижды ранен (1942, 1943, 1945). Войну закончил командиром отделения 36-го пластунского полка 9-й Краснодарской дивизии в звании старшего сержанта.

В 1961—1964 годах — заместитель председателя, в 1964—1974 — председатель Калужского горисполкома. Был инициатором присвоения в 1971 году маршалу Г. К. Жукову звания «Почётный гражданин г. Калуги», за что получил строгое взыскание по партийной линии.

В 1974—1989 годах — заместитель председателя Калужского облисполкома, председатель облплана. Курировал строительство областной больницы, содействовал созданию в 1984 году отделения терапии для ветеранов войн.

Награды 
 Орден Славы III степени (28 февраля 1945)
 Орден Красной Звезды (22 апреля 1945)
 Орден Отечественной войны II степени (10 июля 1945)
 Орден Отечественной войны I степени (6 апреля 1985)
 медали;
 Почётный гражданин Калуги (14 ноября 2000, посмертно).

Примечания

Ссылки 
 

Разведчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Почётные граждане Калуги
Председатели Калужского горисполкома